Halbendorf (Groß Düben) - plaats in Saksen, Duitsland
 Halbendorf im Gebirge - plaats in Saksen, Duitsland
 Halbendorf/Spree - plaats in Saksen, Duitsland